Andrej Dobrovol'skij – regista russo
 Georgij Timofeevič Dobrovol'skij – cosmonauta sovietico
 Igor' Dobrovol'skij – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1992 russo